Adonis kan syfta på:

 Adonis – en gud i grekisk mytologi
 Adonis (poet) (1930–, en syrisk poet Ali Ahmed Said
 Adonissläktet – ett växtsläkte i familjen ranunkelväxter
 2101 Adonis – en asteroid